Thalassianthidae är en familj av koralldjur. Thalassianthidae ingår i ordningen havsanemoner, klassen Anthozoa, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Thalassianthidae 8 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsanemoner
Thalassianthidae